Blossom () — первый студийный альбом английской панк-рок группы Frank Carter & The Rattlesnakes. Вышел 14 сентября 2015 года на лейбле Kobalt Label Services.

Список композиций

Участники записи 

 Франк Картер — вокал
 Дин Ричардсон — гитара
 Томас Митченер — бас-гитара
 Memby Jago — барабаны

Примечания

Ссылки 

Альбомы панк-рока